«Зени́т»-2 — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга. Фарм-клуб команды «Зенит» Санкт-Петербург.

История 
В 1993—2000 годах в первенстве России (под названием «Зенит»-2 в 1993 и 1998—2000 годах во втором дивизионе и под названием «Зенит»-д в 1994—1997 годах в третьей лиге) выступал дублирующий состав «Зенита». После создания турнира дублёров РФПЛ был образован фарм-клуб, дебютировавший во втором дивизионе в 2001 году под названием «Локомотив» (занял место вылетевшего из первого дивизиона и ушедшего в первенство КФК «Локомотива»). С июня 2001 года команда называлась «Локомотив-Зенит-2». С 2002 года — «Зенит-2». С 2005 года стала выступать как самостоятельная команда. В сезоне-2008 заняла последнее место в западной зоне второго дивизиона и лишилась статуса профессионального клуба. Вместо «Зенита-2» в состав ПФЛ был принят клуб «Смена-Зенит».

В 2013 году команда вновь заявлена во второй дивизион. В сезоне 2013/14 команда Владислава Радимова заняла 10-е, в следующем — 2-е место в зоне «Запад». После чего, по особым обстоятельствам, впервые в своей истории получила право выступить в ФНЛ с сезона 2015/16.

В Первенстве Футбольной национальной лиги команда занимала места в нижней части турнирной таблицы. В октябре 2016 года главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выступил с резкой критикой самого факта наличия команды «Зенит-2», выступающей в ФНЛ. По его словам, он предпочел бы, чтобы некоторые футболисты постоянно тренировались с основной командой и, в случае необходимости, их можно было бы использовать при подготовке к матчам, в том числе — международного уровня.

Сезон-2017/18 завершила в зоне вылета — на 16-м месте, однако осталась в ФНЛ, позже выяснилось, что по итогам того сезона все команды ФНЛ, которые должны были вылететь в дивизион ниже, сохранили прописку в лиге. Перед началом сезона-2018/19 произошло резкое омоложение команды, в результате команда прочно обосновалась на последнем месте и вылетела в ПФЛ.

Результаты выступлений

Первенство России 
«Зенит»-2, «Зенит»-д (1994—2000)

* Команда снялась с первенства после первого круга (в приведеных результатах, которые впоследствии были аннулированы, учтены два технических поражения со счётом 0:3).
«Локомотив-Зенит-2», «Зенит-2» (2001—2008)

«Смена-Зенит» (2009)

В сезоне-2011/12 в зоне МРО «Северо-Запад» первенства России среди ЛФК приняла участие команда «Зенит-М» (не следует путать с командой-участницей турнира дублёров/молодёжного первенства).

«Зенит»-2 (с 2013)

Кубок России

Крупнейшие победы 
 Дома
 11:0 — над «Солярисом» (22.08.2014)
 В гостях
 8:0 — над «Чертаново» (04.04.2022)

Крупнейшие поражения 
 Дома
 1:6 — от «Торпедо» Владимир (04.08.2013)
 В гостях
 0:6 — от «Красавы» (21.07.2021)
 1:7 — от «Ленинградца» (31.10.2021)

Достижения 
Первенство Профессиональной футбольной лиги (зона «Запад» / группа 2)
  Серебряный призёр (2): 2014/2015, 2020/2021
  Бронзовый призёр: 2019/2020

Лучшие бомбардиры первенства

Следующие футболисты становились лучшими бомбардирами первенств России, являясь игроками «Зенита-2»:
  Александр Панов — 1993 (Вторая лига ПФЛ, группа 5)
  Станислав Крапухин — 2020/2021 (Первенство ПФЛ, группа 2)

Текущий состав 
.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Административный и тренерский штаб

Главные тренеры 
  Анатолий Зинченко (1993)
 ? (1994—1997)
  Лев Бурчалкин (1998—2000)
  Анатолий Давыдов (2000)
  Борис Рапопорт (2001)
  Лев Бурчалкин (2002)
  Николай Воробьёв (2003)
  Вячеслав Мельников (2004—2005)
  Владимир Голубев (2006—2008)
  Владислав Радимов (2013—2017)
  Анатолий Давыдов (2017)
  Константин Зырянов (2018)
  Александр Горшков (2018)
  Владислав Радимов (2018—2022)
  Дмитрий Давыдов (2022—)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «ЗЕНИТ-2» СПб
 Неофициальный сайт «ЗЕНИТ-2» СПб (до марта 2009)
  (1993—2000)
  (2001)
  (2002—2008)
  (с 2013)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (1993—2000)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (с 2001, без Кубка-2001/02, отнесён к «Локомотиву»)

Футбольные клубы России
ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Футбольные клубы Санкт-Петербурга